Coutures, commune française de la Dordogne ;
 Coutures, commune française de la Gironde ;
 Coutures, commune française de Maine-et-Loire ;
 Coutures, ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Château-Salins ;
 Coutures, commune française de Tarn-et-Garonne.

Voir aussi 

 
 
 
 Le quartier et la cité des Coutures à Limoges.